Le qualificazioni del singolare maschile del Mutua Madrileña Madrid Open 2011 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati i lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Giocatori

Teste di serie

  Fabio Fognini (primo turno)
  Adrian Mannarino (qualificato)
  Daniel Gimeno Traver (qualificato)
  Victor Hănescu (qualificato)
  Carlos Berlocq (primo turno)
  Olivier Rochus (ultimo turno, Lucky Loser)
  Pere Riba (qualificato)

 Tejmuraz Gabašvili (primo turno)
 Thiemo de Bakker (qualificato)
 Igor' Kunicyn (primo turno)
 Nicolas Mahut (primo turno)
 Andreas Haider-Maurer (primo turno)
 Igor' Andreev (ultimo turno)
 Rubén Ramírez Hidalgo (ultimo turno)

Qualificati

  Alejandro Falla
  Adrian Mannarino
  Daniel Gimeno Traver
  Victor Hănescu

  Thiemo de Bakker
  Flavio Cipolla
  Pere Riba

Lucky Losers
  Olivier Rochus

Tabellone qualificazioni

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Note 
 

Mutua Madrileña Madrid Open 2011
ATP World Tour 2011